Farensi – abitanti di Faro (Brasile)
Farensi – abitanti di Faro (Portogallo)